Municipio de El Dorado puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de El Dorado (condado de Union, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de El Dorado (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.